Того року турнір проводився вперше.
Мартіна Хінгіс і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Каролін Гарсія з рахунком 6–4, 5–7, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

парний розряд
2014